Le Global Peace Index (GPI) est une tentative pour classer les pays du monde selon leur degré de pacifisme. Ce classement est établi par le magazine The Economist et un jury d'experts faisant partie d'instituts sur la paix ou de think tanks, ainsi que le Centre for Peace and Conflict Studies de l'Université de Sydney en Australie. Lancé en , c'est le premier classement du monde sur la paix. L'idée était, à l'origine, de l'Australien  et est appuyée par des personnalités internationales, dont le dalaï-lama, l'archévêque Desmond Tutu et l'ancien président américain Jimmy Carter. Parmi les facteurs utilisés pour le classement, on trouve le niveau de violence et de délinquance intérieure, et des facteurs concernant les relations internationales des pays, comme les dépenses militaires et les guerres.

Méthodologie 
Pour tenter d'évaluer le degré de pacifisme des pays, le GPI étudie l'étendue de l'implication des pays dans les conflits locaux et internationaux. Il cherche également à prendre en compte le degré d'harmonie ou de discorde à l'intérieur d'une nation ; dix indicateurs évalués comme décrivant la sûreté et la sécurité dans la société entrent en ligne de compte. Le postulat est qu'un taux de criminalité bas, un faible nombre d'actes terroristes ou de manifestations violentes, des relations harmonieuses avec les pays voisins, une scène politique stable et une faible proportion de la population interne déplacée ou réfugiée peut être mis en relation avec le pacifisme d'un État.

Le pacifisme des pays est mesuré à partir de 23 indicateurs diversifiés (24 avant 2008).

Synthèse des rapports de 2008 à 2019 

Note: La méthodologie est régulièrement mise à jour et améliorée en accord avec les dernières bases de données. Le rapport de chaque année inclut une description détaillée de la méthodologie utilisée.

Notes et références

Liens externes 
 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index, sur Visionofhumanity.org.

Paix
Statistiques
Science de la paix
Destination touristique
Attractivité